Толчея — многозначный термин:

 Толчея — ударная мельница.
 Толчея — деревня в Боградском районе Хакасии.
 Толчея — река в Хакасии, приток реки Кокса.
 Толчея — хаотичное волнение разнонаправленных волн.

Примечания